Tafa bezeichnet

 eine „Local Government Area“ in Nigeria, siehe Tafa (Nigeria)

Tafa ist der Familienname folgender Personen:
 Askale Tafa (* 1984), äthiopische Marathonläuferin
 Tesfaye Tafa (* 1962), äthiopischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Taffa